Le tournoi de tennis de Hambourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1995, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Hingis, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Martina Hingis.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 1995 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1995
Hambourg
Tennis en Allemagne en 1995
Tennis en mai 1995